Furadouro ist der Name folgender Orte:

 eine Freguesia im Concelho Condeixa-a-Nova: Furadouro
 eine Ortschaft in der Freguesia Ovar im Concelho Ovar: Furadouro (Ovar)
 eine Ortschaft in der Freguesia Sabacheira im Concelho Tomar: Furadouro (Sabacheira)